Dimensione – in matematica, numero di gradi di libertà disponibili per il movimento di un punto materiale in uno spazio
 Dimensione – per uno spazio vettoriale, numero di vettori che ne compongono la base
 Dimensione topologica – in topologia, nozione di dimensione che si applica a qualsiasi spazio topologico
 Dimensione di Hausdorff – una dimensione frattale
 Dimensione isoperimetrica – in geometria differenziale, nozione di dimensione che cerca di cogliere come il comportamento a grande scala della varietà ricordi quello di uno spazio euclideo
 Dimensione – nella teoria dei grafi
 Dimensione –  relativa alle grandezze fisiche, in metrologia
 Dimensione – nell'ambito dei metadati, set di unità di misura equivalenti

Pagine correlate 
Dimensioni (disambigua)